Serviciul tehnologii informaționale este o instituție subordonată Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova.

Misiunea Serviciului Tehnologii Informaționale este de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor statului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne.

Funcțiile: 

 Crearea, gestionarea și dezvoltarea sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este STI;
 Prestarea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice;
 Crearea, administrarea, asigurarea funcționării și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne;
 Asigurarea și gestionarea serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Contacte: